Алекса́ндровка () — село,
Забаринский сельский совет,
Зачепиловский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322281002. Население по переписи 2001 года составляет 446 (197/249 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Александровка находится на реке Вшивая, русло реки извилистое, образует несколько стариц, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Забарино, ниже по течению на расстоянии в 1 км — село Николаевка.

История 
 1750 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 КСП «Александровское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Известные уроженцы 
 Рудь, Николай Данилович (1912—1989) — украинский поэт и прозаик.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов погибших в 1943 году. Памятник установлен в 1957 году.
 Памятник землякам погибшим в Великой отечественной войне. Установлен в 1971 году.
 14 древних курганов.
 В 1993 году в селе Александровка открыт памятник Петру Ильичу Чайковскому (скульптор В. А. Фёдоров).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района